Porúbka ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Žilina, siehe Porúbka (Žilina)
 einer Ortschaft im Okres Bardejov, siehe Porúbka (Bardejov)
 einer Ortschaft im Okres Humenné, siehe Porúbka (Humenné)
 einer Ortschaft im Okres Sobrance, siehe Porúbka (Sobrance)

Der erstgenannte Ort liegt im Žilinský kraj, der zweite und dritte im Prešovský kraj und der letzte im Košický kraj.

Siehe auch:
Poruba